Arcadia Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Arcadia Township (Iowa)
 Arcadia Township (Lapeer County, Michigan)
 Arcadia Township (Manistee County, Michigan)
 Arcadia Township (Missouri)
 Arcadia Township (Nebraska)
 Arcadia Township (North Carolina)